Nova Mahala se poate referi la:
 Nova Mahala, sat în regiunea Pazargik, Bulgaria
 Nova Mahala, sat în regiunea Stara Zagora, Bulgaria